Награда БАФТА за најбољег глумца у главној улози је награда Британске филмске академије, додељује се од 1968. Настала је спајањем две награде БАФТА  награда за најбољег британског глумца и БАФТА награда за најбољег страног глумца).

Награђени и номиновани

1950е

1960е

1970е

1980е

1990е

2000е

2010е

2020е

Спољашње везе 
 Званична презентација

Награде БАФТА